Embrace er et engelsk ord for bl.a. omfavnelse eller varm acceptering.

Ordet embrace har flere betydninger:

Markedsføring
 Embrace extend and extinguish – Microsofts monopolstrategi 

Bands
 Embrace (amerikansk band) – et post-hardcore band fra Washington, D.C.
 Embrace (dansk band) – vinder af den danske X Factor-konkurrence i 2016
 Embrace (engelsk band) – et post-Britpop band fra West Yorkshire
 Embraze – et finsk band, der oprindelig kaldte sig Embrace

Andet
 Embrace (novelle) – en novelle af Mark Behr fra 2001